Utricularia rigida  — многолетнее травянистое хищное растение, вид рода Пузырчатка семейства Пузырчатковые.

Эндемик тропической части Западной Африки, где распространено в Кот-д’Ивуаре, Гвинее-Бисау, Мали, Нигерии, Сенегале, Сьерра-Леоне. Произрастает на скалах, возле водоёмов с проточной водой, на высоте до 1250 метров над уровнем моря. Первоначально описан Людвигом Бенджамином в 1847 году.

Классификация 
Вид Utricularia rigida входит в род Пузырчатка (Utricularia) семейство Пузырчатковые (Lentibulariaceae).

См. также 
 Виды рода Пузырчатка

Примечания

Литература 
 Taylor, Peter. (1989). The genus Utricularia: A taxonomic monograph. Kew Bulletin Additional Series XIV: London. 

Пузырчатковые
Флора Африки
Эндемики Западной Африки